BBN peut faire référence à :
 Bolt, Beranek and Newman, une société américaine pionnière dans l'histoire de l'informatique ;
  ;
 , (en français, ), une organisation de sécurité nationale en Pologne.
 Big Bang nucleosynthesis (en français, nucléosynthèse primordiale).